Deluc ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, nordöstlich des großen Kraters Clavius und westlich von Lilius.
Der Kraterrand ist stark erodiert und im Nordosten von dem Nebenkrater Deluc H überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Schweizer Geologen und Meteorologen Jean-André Deluc offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Deluc auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)